Sezon 1971/72 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 US Valenciennes-Anzin
 CS Sedan
 RC Strasbourg

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1971 we Francji
1972 we Francji